Семантика — розділ мовознавства
 Семантика мов програмування